A l'estat espanyol hi ha 8.119 municipis, repartits en cinquanta províncies, Ceuta i Melilla, amb les dades de població recollides per l'Institut Nacional d'Estadística d'Espanya.

Municipis amb més de 20.000 habitants 
A la següent taula es recullen els municipis amb més de 20.000 habitants ordenats per població, segons les dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística d'Espanya a data d'1 de gener del 2013. Les capitals de província queden marcades en negreta.

Distribució dels municipis de més de 20.000 habitants per comunitats autònomes